Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des deux lettres M et W.

Codes 
 MW, Malawi, 
 selon la liste des domaines de premier niveau d'Internet (.mw) ;
 selon la norme ISO 3166-1-alpha 2 ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.

Abréviations 
 mW, milliwatt.
 MW, mégawatt.
 MW, medium wave, onde moyenne
 MW, MediaWiki, un moteur de wiki
 MW, Miss WrestleMania, un titre de catch de la World Wrestling Entertainment
 MW, Mountain West Conference, conférence regroupant des équipes sportives universitaires de l'ouest des États-Unis.
 MW, Mountain Wilderness, association de protection de la montagne déclarée d'utilité publique.
 MW: Modern Warfare: jeu vidéo développé par les studios Infinity Ward.

Autres 
 MW, manga d'Osamu Tezuka.
 Mw, digramme de l'alphabet latin

Code
Symbole d'unité